Svartastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartastjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Svartastjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (7,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn